Konverter leitet sich aus dem lateinischen Verb convertere = umwandeln ab und bezeichnet:

 in der Stahlindustrie: Ein großer Tiegel, in dem durch Zuführung von Sauerstoff in verflüssigtes Roheisen unerwünschter Kohlenstoff herausoxidiert wird, siehe Stahlerzeugung
 in der Informatik: Programme, die Daten aus einem Format in ein anderes umwandeln, siehe Konvertierung (Informatik)
 Dateikonverter, wandeln verschiedene Dateiformate ineinander um
 Konverter (EDI), wandeln Daten beim elektronischen Datenaustausch um
 in der Fototechnik: Adapter, die die Brennweite eines Objektivs vergrößern oder verringern, siehe Telekonverter und Weitwinkelobjektiv #Weitwinkel-Vorsatzlinsen und -Konverter
 bei Füllfederhaltern: Tintenkonverter, ein Tintenkolben in Patronenform zum Nachrüsten von Patronenfüllern
 in der Elektrotechnik: allgemein ein Gerät, das eine Anpassung oder Umsetzung vornimmt, siehe Umsetzer
 in der Funktechnik: Geräte und Anlagen, die zur Umsetzung von Signalen in einen anderen Frequenzbereich oder zu einem anderen Ort dienen, wie die UHF-Konverter
 Encoder und Dekodierer zur Umwandlung von Signalen
 Schaltungen, die am Ausgang eine höhere bzw. niedrigere Gleichspannung erzeugen, siehe Schaltregler bzw. spezifischer Abwärtswandler oder Aufwärtswandler
 alternative Bezeichnung für Stromrichter
 in der Ultraschall-Schweißtechnik: ein elektromechanisches Bauteil, das eine elektrische Spannung in mechanische Schwingungen umwandelt, siehe Konverter (Schweißtechnik)